Тартуските мирни договори са мирни договори между Руската съветска федеративна социалистическа република от една страна и независимите Естония и Финландия, които преди това са част от Руската империя, от друга. Те са договорени и подписани в естонския град Тарту през 1920 г. след Финландската гражданска война и след война и примирие на 1 януари 1920 между Болшевишка Русия и Естония. Договорът с Русия признава независимостта на Естония. Договорите решават спорове и проблеми, свързани с прекратяването на военните действия като договарянето на границите и трансферът на имущество. 

 Тартуски мирен договор (руско-естонски)
 Тартуски мирен договор (руско-финландски)

Източници